Дальний свет — многозначный термин:

 Дальний свет — часть автомобильной светотехники, предназначенная для обеспечения хорошей видимости в тёмное время суток
 Дальний свет — песня из репертуара группы «Ария»